Katya Crema (ur. 2 sierpnia 1988 w Melbourne) – australijska narciarka dowolna, specjalizująca się w skicrossie, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2008 r. Występowała także w zawodach FIS Race, Pucharu Australijsko-nowozelandzkiego oraz Pucharu Europy. Była uczestniczką ogrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 r. oraz igrzysk w Soczi cztery lata później.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Skicross

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Australijscy narciarze dowolni
Australijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Melbourne